

Calendario 
 novembre  – undicesimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano

Cinema 
 Novembre (November) – film di Robert Nichol del 1970
 Novembre (Listopad) – film di Lukasz Karwowski del 1992

Letteratura 
 Novembre  – poesia di Giovanni Pascoli
 Novembre  – romanzo breve di Gustave Flaubert (1842)
Novembre - raccolta di poesie di Massimiliano Giannocco (2020)

Musica 
 Novembre  – gruppo musicale italiano
 Novembre  – singolo di Virginio del 2006
 Novembre  – singolo di Giusy Ferreri del 2008

Pagine correlate 
 November